Большинство:
 Большинство — более половины какой-либо группы
 Большинство голосов — более половины голосующих 
 Большинство (спорт) — ситуация в спортивных играх, когда одна из сторон получает численное преимущество